Fülöp, férfikeresztnév
 Fülöp, régi magyar családnév
 Fülöp apostol

Földrajz
 Fülöp, község Hajdú-Bihar megyében
 Fülöp, Benesháza településrésze Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Breznóbányai járásban
 Fülöp-szigetek